Taste (album),  een album van Scram C Baby uit 1993
 Taste (rockband), een Ierse rockband